Baldassare Cenci ist der Name folgender Personen:

* Baldassare Cenci (Kardinal, 1647) (1647–1709), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Fermo und Kardinal
 Baldassare Cenci (Kardinal, 1710) (1710–1763), italienischer Kardinal